S20 steht für:
Samsung Galaxy S20, Android-Smartphone von Samsung aus dem Jahr 2020
eine S-Bahn-Linie der S-Bahn München
 Saab 2000 (IATA-Flugzeug-Code), schwedisches Flugzeug

S-20 steht für:
 USS S-20 (SS-125), US-amerikanisches Uboot der S-Klasse (United States Navy)
 Rans S-20 Raven, US-amerikanisches Selbstbauluftfahrzeug von Rans Designs

Š-20 steht für:
 Letov Š-20, tschechoslowakischer Jagddoppeldecker

S.20 steht für:
 SPAD S.20, französischer Doppeldecker, siehe Blériot-SPAD S.XX

Siehe auch:
 SXX

Abkürzung